Посольство Черногории в Российской Федерации — официальная дипломатическая миссия Черногории в России, расположена в Москве на Якиманке на Мытной улице. 

 Адрес посольства: Москва, 119049, ул. Мытная, д. 3, офис 1
 Тел.:(333) 230-18-65 (333) 230-18-76
 Факс:(333) 230-18-86

 Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Российской Федерации: Милорад Шчепанович (с 2020 года)

Послы Черногории в России  

 Миодраг Колевич (2007—2008), Временный Поверенный в делах Посольства Черногории в Российской Федерации
 Слободан Бацкович (2008—2011)
 Миодраг Колевич (2011—2012), Временный Поверенный в делах Посольства Черногории в Российской Федерации
 Зоран Йоцович (2012—2016)
 Игор Йовович (2016—2018)
 Рамиз Башич (2018—2020)
Милорад Шчепанович (2020 — )

См. также 
 Российско-черногорские отношения
 Список дипломатических миссий в Москве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Посольства 

Черногория
Дипломатические представительства Черногории
Якиманка